49-й чемпионат СССР по русским шашкам прошёл в Пинске по круговой системе. Турнир проводился в два этапа. На первом этапе играли 34 спортсмена из 22 городов страны по швейцарской системе в 9 раундов. По его итогам 10 лучших спортсменов прошли в финал. Очки, набранные на первом этапе, суммировались с набранными на втором.
За три тура до конца лидировавшие Александр Кандауров и Андрей Иванов опережали на полтора очка шедшего третьим Михаила Рахунова.
Первое место разделили москвич Александр Кандауров и калужанин Андрей Иванов, набравшие по 12 очков. По 10,5 очков набрали Михаил Рахунов и Николай Абациев. Бронзовым призёром стал киевлянин Михаил Рахунов, имевший лучший результат по одному из дополнительных критериев.

Финал

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Ссылки 
 Архив журнала «Шашки» № 4-1990

1989 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в Белоруссии в 1989 году
Спорт в Пинске
Чемпионаты СССР в 1989 году
Соревнования по шашкам в Белоруссии